Frankenstein Girls Will Seem Strangely Sexy (Также часто употребляется как FGWSSS или просто Frankenstein Girls) — второй альбом нью-йоркской группы Mindless Self Indulgence, выпущенный в 2000 году.

Об альбоме 
Диск последовал за альбомом 1999 года Tight. Frankenstein Girls Will Seem Strangely Sexy последний альбом с Vanessa YT на басу.

Обложку альбома рисовал Джейми Хьюлетт, известный как создатель комиксов Tank Girl и обложек альбомов Gorillaz.

Список композиций 
 «Backmask» — 2:39
 «Bitches» — 2:44
 «Boomin'» — 1:23
 «Clarissa» — 1:57
 «Cocaine and Toupees» — 1:52
 «Dicks Are For My Friends» — 1:15
 «F» — 0:13
 «Faggot» — 2:46
 «Futures» — 1:27
 «Golden I» — 2:07
 «Harry Truman» — 1:39
 «Holy Shit» — 1:45
 «I Hate Jimmy Page» — 3:35
 «I’m Your Problem Now» — 1:56
 «J» — 0:24
 «Keepin' Up With the Kids» — 1:45
 «Kick the Bucket» — 1:45
 «Kill the Rock» — 2:04
 «Last Time I Tried to Rock Your World» — 1:47
 «London Bridge» — 1:51
 «M» — 0:14
 «Masturbates» — 2:50
 «Planet of the Apes» — 2:12
 «Played» — 2:19
 «Ready For Love» — 2:06
 «Royally Fucked» — 1:52
 «Seven-Eleven» — 1:33
 «Step Up, Ghetto Blaster» — 2:23
 «Whipstickagostop» — 2:38
 «Z» — 0:50

Синглы 
 «Planet of the Apes» (2001)
 «Bitches» (2000)

Над альбомом работали 
 Little Jimmy Urine — вокал, семплирование
 Steve, Righ? — гитара, бэк-вокал
 Vanessa YT — бас-гитара
 Kitty — ударные

Альбомы Mindless Self Indulgence